Murchison Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Murchison Lake (Alberta)
 Murchison Lake (Nunavut)

in Neuseeland:
 Murchison Lake (Neuseeland), in der Region Canterbury

in den Vereinigten Staaten:
 Murchison Lake (Vereinigte Staaten), in Texas

Siehe auch:
 Lake Murchison